Сама́нта Гве́ндолин Кэ́мерон (), в девичестве — Ше́ффилд (; 14 апреля 1971, Сканторп, Северный Линкольншир, Англия, Великобритания) —  Дэвида Кэмерона, английская бизнесвумен.

Саманта Кэмерон — старшая дочь Сэра Реджинальда Шеффилда, 8-го баронета (ведущего свою родословную от Карла II) и Анабэль Люси Вероники Джонс. Она также является праправнучкой члена парламента от Консервативной партии сэр Беркли Шеффилда и губернатора Багамских островов, Мартиники, Тринидада и Тобаго сэра Беды Эдмунда Гая Клиффорда. Сэр Беда был отцом Патриссии Клиффорд — бабушки Саманты по материнской линии.

Личная жизнь 
С 1 июня 1996 года Саманта замужем за политиком Дэвидом Кэмероном (род. 1966). У супругов было четверо детей: сын Иван Реджинальд Иэн Кэмерон (08.04.2002—25.02.2009; умер от детского церебрального паралича и эпилепсии в 6-летнем возрасте), дочь Нэнси Гвен Беатрис Кэмерон (род. 19.01.2004), сын Артур Элвен Кэмерон (род. 14.02.2006) и ещё одна дочь — Флоренс Роуз Энделлион Кэмерон (род. 24.08.2010).

Ссылки 
 

Супруги премьер-министров Великобритании